Серге́й Иса́евич Го́лод (16 февраля 1935 — 23 января 2013) — советский и российский , специалист в области социологии семьи, гендерных и сексологических исследований, директор Социологического института РАН (1996—2002), доктор философских наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии СПбГУ.

Биография 
 В 1961 году окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института.
 В 1963—1965 — младший научный сотрудник кафедры философии АН СССР.
 В 1969—1975 — младший научный сотрудник Ленинградского филиала Института философии АН СССР.
 В 1975—1989 — научный сотрудник Института социально-экономических проблем АН СССР.
 C 1989 — ведущий, главный научный сотрудник Ленинградского филиала Института социологии.
 С 1996 — директор Санкт-Петербургского института социологии РАН.

Основные работы 
 Профессиональная работа женщин и семья. Л.: Наука (Ленинградское отд.) 1971. — 175 с. (в соавт. с А. Г. Харчевым)
 Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л.: Наука (Ленинградское отд.), 1984—136 с.
 XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб.: Алетейя, 1996. — 188 с.
 Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.: Петрополис, 1998. — 269 с.
 Социологические исследования проституции: история и современное состояние. СПб.: Петрополис, 1998. — 127 с. (в соавт. с И. А. Голосенко) 
 Социологические проблемы сексуальности: аннотированная библиография (90-е годы XX столетия). СПб.: Изд-во Соц. ин-та РАН и СПбГУ, 2002. — 84 с.
 Что было пороками, стало нравами. Лекции по социологии сексуальности. М.: Ладомир, 2005. — 232 с.

Ссылки 
 Голод Сергей Исаевич Санкт-Петербургский государственный университет Дни открытых дверей.
 Голод Сергей Исаевич  // Социологический словарь
 Умер Сергей Исаевич Голод  // Демоскоп

Сексологи России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Социологического института РАН